Gareth Bale, professioneel voetbalspeler
 Bale (Kroatië), een gemeente en kleine oude stad in de Kroatische provincie Istrië
 Bale (Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Siedlecki
 Balé, een van de 45 provincies van Burkina Faso
 Bale (gebergte), een gebergte in Ethiopië
 Bale Mountains National Park, een Nationaal Park in Ethiopië
 Bale (provincie), een voormalige provincie van Ethiopië
 Bale (Mutiara), een plaats in de Indonesische provincie Atjeh
 Bale (Syamtalira Bayu), een plaats in de Indonesische provincie Atjeh